Диана де Люксембург-Линьи (; ум. 1624) — французская аристократка, представительница дома Люксембург-Линьи.

Старшая дочь Жана III де Люксембурга и Гийеметты де Ла Марк.

Первым браком вышла за Луи де Плоекеллека, графа де Кермана, вторым за Жюста де Понталье, барона де Плёр.

Диана должна была унаследовать после смерти бездетного брата Шарля II де Люксембурга графство Линьи, но её дядя герцог Франсуа де Люксембург заявил свои претензии, как главный наследник в случае пресечения мужской линии, в соответствии с договором, заключенным 23 ноября 1572 с братом, и как глава фамилии, и добился передачи ему этого владения, хотя Королевский совет 30 сентября 1611 и обязал его выплатить 300 тыс. ливров компенсации Диане и её сестре Луизе.

После смерти двоюродного брата герцога Анри де Люксембурга, Диана и её муж в 1616 году, в свою очередь, пытались оспорить наследование его малолетними детьми графства Линьи и герцогства Пине-Люксембург, подав соответствующее прошение в Большой совет, в котором также ссылались на семейный договор. Дело было передано на рассмотрение Дижонскому парламенту, затем Парламенту Экс-ан-Прованса, которые отклонили их претензии.

Не имея детей, супруги 15 января 1623 возобновили процесс, теперь в пользу племянника, Шарля де Беон-Люксембурга, но ничего не добились, поскольку никаких новых аргументов не представили.

Примечания

Литература 

 , col. 604
 
  

Дом Люксембург-Линьи